Die Saison 2000/01 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war die TSG Hoffenheim mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Pforzheim.

In die Verbandsligen mussten der SG Heidelberg-Kirchheim, SV Bonlanden, VfL Kirchheim/Teck und FC Teningen absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC 08 Villingen aus der Verbandsliga Südbaden, der TSG Weinheim aus Verbandsliga Baden sowie der SGV Freiberg aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Amateure des SV Waldhof Mannheim aus der Verbandsliga Baden. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des VfB Stuttgart ab.

Der Torschützenkönig wurde Dirk Hauri vom 1. FC Pforzheim mit 23 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die Amateure des SV Waldhof Mannheim, und Südbaden, der FC Emmendingen, setzten sich die Mannheimer durch und erreichten die zweite Runde. Die SV Böblingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreichen Amateure des SV Waldhof Mannheim auf die SV Böblingen. Die Mannheimer setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2000/01 bei f-archiv.de

2000
Fußballsaison 2000/01